Adam Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Adam Mountain (Colorado)
 Adam Mountain (North Carolina)

Siehe auch:
 Adams Mountain